Эмблер () — многозначный термин.

Топоним 
 Эмблер — государственный гражданский аэропорт у города Амблер в штате Аляска, США.

Фамилия 
 Эмблер, Эрик (1909—1998) — британский писатель.

См. также 
 Амблер